

Geografia
 Marica – altro nome dell'Evros, fiume che scorre tra Bulgaria, Turchia e Grecia
 Bulgaria
 Marica – comune della Bulgaria
 Brasile
 Maricá – città dello Stato di Rio de Janeiro

Mitologia
 Marica – divinità delle acque italica

Architettura
 Torre Marica – torre d'avvistamento di Isola del Liri (FR)

Onomastica
 Marica – nome proprio di persona italiano femminili

Persone
 Ciprian Marica – calciatore rumeno